Дая-Нуева () — муніципалітет в Іспанії.
 Вільягомес-ла-Нуева () — муніципалітет в Іспанії.
 Севілья-ла-Нуева () — муніципалітет в Іспанії.
 Нуева Есіха (; ; ; панґ. Luyag na Nueva Ecija) — провінція Філіппін.
 Нуева-Картея () — муніципалітет в Іспанії.
 Нуева-Еспарта (Венесуела) () — один з 23 штатів Венесуели.
 Нуева Віская (провінція) () — провінція Філіппін.
 Декрети Нуева Планта (, , ) — три королівські укази, якими були скасовані політичні структури Каталонії, Валенсії, Балеарських островів (каталанські країни) та Арагону.
 Нуева-Сеговія (департамент), Нуе́ва-Сего́вія () —один з департаментів Нікарагуа.
 Нуева-Херона, Нуева-Ґерона () — місто на Кубі, столиця спеціального муніципалітету і провінції Ісла-де-ла-Хувентуд.
 Нуева-Лоха () — місто на північному сході Еквадору, адміністративний центр провінції Сукумбіос.
 Кастилія-ла-Нуева (, «Нова Кастилія») — історична область в Іспанії.
 Нуева-Вілья-де-лас-Торрес () — муніципалітет в Іспанії.